Andino y andina pueden referirse a:

 Lo relativo a los Andes.
 El español andino, dialecto del español hablado en los Andes centrales.
 Las lenguas andinas, lenguas indígenas habladas en la región andina.

Topónimos 

 Pueblo Andino, comuna de la provincia de Santa Fe (Argentina).
 Región Andina, región de Bolivia.
 Región Andina, una de las regiones naturales de Colombia.
 Región Andina, una de las regiones naturales de Ecuador.
 Andino, localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos, España.
 Santa Cruz de Andino, localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos, España.
 Villa Andina, barrio de la ciudad de Temuco, Chile.

Biónimos 
 El tomate andino, tomate de árbol, sachatomate, chilto o tamarillo (Solanum betaceum); arbusto de 3 a 4 m de altura.
 El cóndor andino (Vultur gryphus), ave accipitriforme de la familia Cathartidae.
 El flamenco andino o parihuana (Phoenicopterus andinus); ave fenicopteriforme de la familia Phoenicopteridae.
 El carancho andino o matamico andino (Phalcoboenus megalopterus); ave falconiforme de la familia Falconidae.
 El tinamú andino o tinamú silbón (Nothoprocta pentlandii); ave tinamiforme de la familia Tinamidae.
 El murciélago orejón andino (Micronycteris microtis), quiróptero de la familia Phyllostomidae.
 El gato andino, gato lince, chinchay u osjo (Leopardus jacobitus); mamífero carnívoro de la familia Felidae.
 El oso andino, oso de anteojos u oso frontino (Tremarctos ornatus); mamífero carnívoro de la familia Ursidae.
 El venado andino o taruca (Hippocamelus antisensis); mamífero en peligro de extinción perteneciente a la familia Cervidae.

Otros usos 
 El condado de Andino, título nobiliario español.
 La Comunidad Andina (anteriormente conocida como Pacto Andino o Grupo Andino), organismo regional cuyos cuatro países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) tienen como objetivo común alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo.
 El Parlamento Andino, el órgano deliberante y de control de la Comunidad Andina.
 El Consejo Presidencial Andino, la máxima autoridad de la Comunidad Andina, integrada por los jefes de Estado de los países miembros.

 Fundación Universitaria del Área Andina universidad en Colombia, de carácter privado y con sede principal en Bogotá.

 Ferrocarril Andino, compañía gubernamental argentina que, hacia el final del Siglo XIX, construyó y operó una red de ferrocarriles que conectaba Villa María, en la Provincia de Córdoba, con las ciudades de Mendoza y San Juan.
 El Club Deportivo Cultural Juvenil Andino, club de fútbol de la ciudad de Arequipa (Perú).
 El Club Alemán Andino, uno de los clubes de montaña más antiguos de Chile.
 El Club Andino Bariloche, club dedicado a promover las actividades de montaña en la Patagonia Argentina.
 Aguas Andinas, empresa encargada de gestionar los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado en la mayor parte de la ciudad de Santiago (Chile).
 Embotelladora Andina, empresa chilena dedicada a la producción y distribución de gaseosas y jugos.
 El levantón andino, bebida constituida por ingredientes naturales y otras bebidas (alcohólicas o semialcohólicas).
 La Agencia Peruana de Noticias ANDINA, la agencia de noticias oficial del Estado peruano.

 El Centro comercial Andino, un centro comercial al norte de Bogotá.